Miejscowości w USA:
 Kingsville – jednostka osadnicza w stanie Maryland, w hrabstwie Baltimore
 Kingsville – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Johnson
 Kingsville – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Kleberg
Gminy w USA:
 Kingsville (ang. Kingsville Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Johnson
 Kingsville (ang. Kingsville Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Ashtabula

Miejscowości w Kanadzie:
 Kingsville w Ontario